Doornstraat (Antwerpen), een straat in Antwerpen (stad)
 Doornstraat (Boutersem), een straat in Boutersem
 Doornstraat (Brugge), een straat in Brugge en Jabbeke
 Doornstraat (Den Haag), een straat in Den Haag
 Doornstraat (Evergem), een straat in Evergem
 Doornstraat (Hasselt), een straat in de Nederlandse plaats Hasselt
 Doornstraat (Herenthout), een straat in Herenthout
 Doornstraat (Hoek van Holland), een straat in Hoek van Holland
 Doornstraat (Kortrijk), een straat in Kortrijk
 Doornstraat (Scheveningen), een straat in Scheveningen
 Doornstraat (Sint Gillis-Waas), een straat in Sint Gillis-Waas
 Doornstraat (Temse), een straat in Temse
 Doornstraat (Utrecht), een straat in Utrecht (stad)
 Doornstraat (Wilrijk), een straat in Wilrijk

Zie ook 
 Johan Herman Doornstraat, een straat in Amsterdam
 Deken W.A. van Doornstraat, een straat in Hedel
 Johan Doornstraat, een straat in Oss
 Marinus van Doornstraat, een straat in Paramaribo
 C.J. van Doornstraat, een straat in Hall
 Burgemeester van Doornstraat (Honselerdijk), een straat in Honselerdijk
 Burgemeester van Doornstraat (Poortvliet), een straat in Poortvliet
 Burgemeester van Doornstraat (Schagerbrug), een straat in Schagerbrug
 Burgemeester van Doornstraat (Tholen), een straat in Tholen
 Pastoor van Doornstraat, een straat in Uden
 Burgemeester Doornstraat, een straat in de Nederlandse plaats Zwijndrecht